Voici la liste des planètes mineures numérotées de 286001 à 287000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 286001 à 287000

286001-286100

286101-286200

286201-286300

286301-286400

286401-286500

286501-286600

286601-286700

286701-286800

286801-286900

286901-287000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000